Девол — топоним, имя и фамилия.

Топоним 
Албания
 Девол — средневековый город-крепость.
  — община.
 Девол — округ.

Антарктида
  — гора.

США
  — городок в Оклахоме.

Люди 
  (1923—2010) — американский генерал.
  (1911—1999) — американский актёр, композитор и аранжировщик.
 Девол, Джордж (1912—2011) — американский изобретатель.

См. также 
 Деволи
 Девольский договор
 Дьявол (значения)